Kunstweg steht für bestimmte Skulpturenwege:
Kunstweg MenschenSpuren im Neandertal, Nordrhein-Westfalen 
Gießener Kunstweg, Hessen 
Kirchheimer Kunstweg, Kirchheim unter Teck, Baden-Württemberg 
Rednitzhembacher Kunstweg, Bayern
Kunstweg am Reichenbach bei Gernsbach im Nordschwarzwald 
Kunstwegen, Niedersachsen
EUROGA-Kunstweg, Meerbusch
Konstvägen, Schweden